AAL est un code qui peut désigner :
  ;
 .

AAL est un sigle qui peut signifier :
 Couches AAL (où AAL signigie ATM Adaptation Layer), dans le protocole ATM ;
 Above Airport Level (en français, hauteur au-dessus de l'aérodrome), en abréviations de l'aéronautique ;
  (en français, assistance à l'autonomie à domicile).

Aal est un nom qui peut désigner :
 Johannes Aal (1500-1551), un ecclésiastique et dramaturge suisse ;
 Aal, l'ancien nom de la commune d'Ål en Norvège.

Abréviation